Марк Парагуа () — филиппинский шахматист, гроссмейстер (2005).

В составе сборной Филиппин участник 4-х Олимпиад (2002—2006, 2012).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Филиппин